Баргузи́н — северо-восточный ветер, дующий в средней части Байкала из долины реки Баргузин по направлению к острову Ольхон. С его появлением устанавливается солнечная погода.

Возникает за счёт стока холодного воздуха из Даурских степей и имеет характер боры. Скорость обычно менее 20 м/с, продолжительность — несколько часов. Возникает в Баргузинской котловине (лесостепь), проходит через Шаманский отрог и усиливается в Баргузинском заливе. Высота волн у берега, вызываемая этим ветром, может достигать 4 м. Особой мощи достигает осенью.

Баргузин в искусстве 
Баргузин воспевается в русской народной песне «Славное море — священный Байкал»
Славное море — священный Байкал,
Славный корабль — омулёвая бочка.
Эй, баргузин, пошевеливай вал,
Молодцу плыть недалёчко.

Слово баргузин используется в произведении Есенина «Поэма о 36»
Пусть умирает
Тот,
Кто брата в тайгу
Ведёт.
А ты под кандальный
Дзин
Шпарь, как седой
Баргузин
Беги всё вперёд
И вперёд.
Впрочем, «седой баргузин» может означать также и баргузинского соболя, мех которого имеет седой подшёрсток и часто именуется «седым», причём с повышением «седины» цена шкурки может возрасти на порядок.

См. также 
 Ветры озера Байкал

Примечания

Ссылки 

 
 

Ветры озера Байкал